Вечірня змінна загальноосвітня школа II—III ступенів № 2-навчальний заклад міста Добропілля.

Історія 
У 60 -х роках у Великому Добропіллі діяли 4 вечірні школи робітничої молоді. Вони як і всі загальноосвітні, розташовувались у нових типових приміщеннях.

Сьогодні залишилась тільки одна школа — вечірня ЗОШ № 2. Ця вечірня школа робітничої молоді була відкрита в 1946 році. Першим її директором стала Л. О. Олійнік

Відомі випускники 
 В. В. Левочко — лікар-травматолог (м. Донецьк)

Примітки

Джерела 
 Подолян В. В. Слово про Добропілля: роки, події, люди / В. В. Подолян. — Донецьк: Престиж-party, 2009. — 367
 http://b2btoday.com.ua/id/3704459

Освіта у Добропіллі
Культурно освітні центри Покровського району